Céphale et Procris (Kephalos und Prokris) steht für:

 Céphale et Procris (Jacquet de La Guerre), Oper von Élisabeth Jacquet de La Guerre (1694)
 Céphale et Procris ou L’amour conjugal, Oper von André-Ernest-Modeste Grétry (1773)